Bellavista hace referencia a varios artículos:

En Chile 
 Barrio Bellavista, localidad de la comuna de Recoleta, provincia de Santiago, región Metropolitana de Santiago.
 Sierras de Bellavista, localidad de la comuna de San Fernando, provincia de Colchagua, región de O'Higgins.
 Bellavista (Araucanía), localidad de la región de Araucanía.
 Bellavista (Concepción), localidad de la comuna de Tomé, provincia de Concepción, región de Biobío.
 Bellavista (Biobío), localidad de la comuna de Quilaco, provincia de Biobío, región de Biobío.
 Bellavista (Frutillar), localidad de la comuna de Frutillar, provincia de Llanquihue, región de Los Lagos.
 Bellavista (Puerto Montt), localidad de la comuna de Puerto Montt, provincia de Llanquihue, región de Los Lagos.
 Bellavista (Osorno), localidad de la comuna de San Pablo, provincia de Osorno, región de Los Lagos.
 Bellavista (Chiloé), localidad de la provincia de Chiloé, región de Los Lagos.
 Bellavista (Ñuble), localidad de la comuna de Cobquecura, provincia de Itata, región de Ñuble.
 Oficina Bellavista, localidad de la comuna de Pozo Almonte, provincia de Tamarugal, región de Tarapacá.
 Cerro Bellavista, localidad de la comuna de Valparaíso, provincia de Valparaíso, región de Valparaíso.
 Estación Bellavista, estación ferroviaria que forma parte de la red del Metro de Valparaíso.
 Bellavista de La Florida (estación), estación ferroviaria que forma parte de la red del Metro de Santiago.
 Combate de Bellavista (Chile), en la isla de Chiloé (1826)
 Club Deportivo Unión Bellavista, club de fútbol de Antofagasta.

En Colombia 
 Bellavista (Bojayá), localidad del municipio de Bojayá, departamento de Chocó.
 Bellavista (Algarrobo), localidad del municipio de Algarrobo, departamento de Magdalena.
 Bellavista (Chibolo), localidad del municipio de Chibolo, departamento de Magdalena.
 Bellavista (El Tarra), localidad del municipio de El Tarra, departamento de Norte de Santander.
 Bellavista (Suárez), localidad del municipio de Suárez, departamento de Cauca.
 Bellavista (Cárcel), localizada en el municipio de Bello, departamento de Antioquia.

En Ecuador 
 Bellavista (Azuay), parroquia del Cantón de Cuenca, provincia de Azuay.
 Bellavista (Galápagos), parroquia del Cantón de Santa Cruz, provincia de Galápagos.
 Bellavista (Manabí), parroquia del Cantón de Veinticuatro de Mayo, provincia de Manabí.
 Bellavista (Loja), parroquia del Cantón de Espindola, provincia de Loja.
 Bellavista (El Oro), parroquia del Cantón de Santa Rosa, provincia de El Oro.
 Bellavista (Zamora Chinchipe), parroquia del Cantón de Paquisha, provincia de Zamora-Chinchipe.
 Área Protegida Privada Bellavista (APPB), área de conservación ubicada en la provincia de Pichincha.

En España 
 Bellavista (Alicante), localidad del municipio de San Juan de Alicante, provincia de Alicante.
 Bellavista (Islas Baleares), localidad del municipio de Lluchmayor, Islas Baleares. 
 Bellavista (Les Franqueses del Vallés), localidad del municipio de Les Franqueses del Vallés, provincia de Barcelona.
 Barriada Bellavista, localidad del municipio de Manresa, provincia de Barcelona.
 Bellavista (Puigdalba), localidad del municipio de Puigdalba, provincia de Barcelona.
 Bellavista-Bellaguarda, localidad del municipio de San Pol de Mar, provincia de Barcelona.
 Bellavista (Gerona), localidad del municipio de Palau Sabardera, provincia de Gerona.
 Bellavista (Huelva), localidad del municipio de Aljaraque, provincia de Huelva.
 Bellavista (Madrid), localidad del municipio de Galapagar, Comunidad de Madrid.
 Bellavista (Álora), localidad del municipio de Álora, provincia de Málaga.
 Bellavista (Tarragona), localidad del municipio de Nulles, provincia de Tarragona.
 Bellavista (Toledo), localidad del municipio de Cobisa, provincia de Toledo.

 Bellavista (Sevilla), barrio perteneciente a Sevilla.
 Bellavista (Málaga), barrio perteneciente a Málaga.
 Barrio de Bellavista, urbanización de carácter histórico en Minas de Riotinto (Huelva).

En México 
 Bellavista (Tepic), municipio de Tepic, estado de Nayarit.

En Perú 
 Provincia de Bellavista, provincia del departamento de San Martín.
 Distrito de Bellavista (Bellavista), distrito de la provincia de Bellavista, departamento de San Martín.
 Distrito de Bellavista (Jaén), distrito de la provincia de Jaén, departamento de Cajamarca.
 Distrito de Bellavista (Callao), distrito de la provincia de Callao, departamento de Callao.
 Distrito de Bellavista (Sullana), distrito de la provincia de Sullana, departamento de Piura.
 Distrito de Bellavista de la Unión, distrito de la provincia de Sechura, departamento de Piura.
 Bellavista (San Martín), localidad del distrito de Bellavista, provincia de Bellavista, departamento de San Martín.
 Bellavista (Chincha), localidad del distrito de Chincha Baja, provincia de Chincha, departamento de Ica.
 Bellavista (Ica), localidad del distrito de San Juan Bautista, provincia de Ica, departamento de Ica.
 Bellavista (Apurímac), localidad del distrito de Cotabambas, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac.
 Bellavista (Cusco), localidad del distrito de Pucyura, provincia de Anta, departamento de Cusco.
 Bellavista (Ayacucho), localidad del distrito de Tambillo, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.
 Bellavista (Lima), localidad del distrito de Supe, provincia de Barranca, departamento de Lima.
 Bellavista (Cajamarca), localidad del distrito de Bellavista, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca.
 Combate de Bellavista (Perú) (1824)